La competición de hípica en los Juegos Mediterráneos de 2009 se realizó en el pabellón Centro Hípico Teaterno de la ciudad de Chieti (Italia) entre el 1 y el 3 de junio de 2009.

Resultados

Medallero

Deportes en los Juegos Mediterráneos de 2009
Hípica en los Juegos Mediterráneos